Коло́мб (фр. Colombe, фр. Colombes) — многозначный термин.

Топоним 
 Коломб — город и коммуна в 10,6 км от Парижа, департамент О-де-Сен, округ Нантер.
 Коломб (Изер) — коммуна во Франции, в регионе Рона — Альпы.

Фамилия 
 Коломб, Жан (1430/1435—1493) — художник-миниатюрист, продолживший вслед за братьями Лимбургами работу над Великолепным часословом герцога Беррийского.
 Коломб, Жорж (1856—1945) — французский учёный, популяризатор науки.
 Коломб, Мишель (Michel Colombe; ок. 1430—1515) — французский скульптор.
 Коломб, Петер (1775—1854) — прусский военный, генерал от кавалерии, георгиевский кавалер.